John Chambers peut désigner :
 John Chambers (1923-2001), maquilleur américain de cinéma ;
 John Chambers (1949-), personnalité américaine du monde des affaires ;
 John Chambers, statisticien.